Eumeniden (Aischylos), het laatste deel van de trilogie Oresteia van Aischylos.
Erinyen, figuren uit de Griekse mythologie die veranderen in Eumeniden ("welgezinden") nadat er boete gedaan en berouw betoond is door de misdadiger
Eumenidae, een verouderde naam voor de familie der leemwespen, die tegenwoordig als onderfamilie van de plooivleugelwespen de naam Eumeninae dragen